

Architettura 
 Casa Happacher – edificio del XVII secolo ad Ora protetto come bene architettonico dell'Alto Adige

Persone 
 Alex Happacher – ex sciatore alpino italiano
 Esther Happacher – giurista e docente italiana
 Klaus Happacher – ex sciatore alpino italiano